Alfeld ist der Name verschiedener Orte:

 Alfeld (Leine), Stadt im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen
 Alfeld (Mittelfranken), Gemeinde im Landkreis Nürnberger Land in Bayern
 Burg Alfeld, abgegangene Burg in Alfeld in  Bayern
 Lac d’Alfeld (Alfelder See), Stausee in der Gemeinde Sewen im Elsass

Alfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Alfeld  (1900–1961), deutscher Bauer, Erfinder, Autor und Musiker

Siehe auch:
 Ahlfeld
 Allfeld (Begriffsklärung)
 Alsfeld (Begriffsklärung)